

Architettura 
 Complesso monastico di Suor Orsola Benincasa – tra i più vasti complessi architettonici di Napoli, è un'abbazia di grandi dimensioni
 Palazzo Benincasa – uno dei più importanti palazzi nobiliari di Ancona
 Palazzo Benincasa (San Giovanni in Fiore) – edificio storico di San Giovanni in Fiore
 Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" – università italiana privata con sede in Napoli specializzata nelle scienze umane

Persone 
 Benincasa (1375-1426) – religioso italiano venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Angelo Benincasa (1895–...) – allenatore di calcio italiano
 Bartolomeo Benincasa (1746-1816) – scrittore e librettista italiano
 Benincasa (...–1170) – presbitero italiano
 Benincasa (abate) (...–1194) – 8º abate della Badia di Cava venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Benincasa da Laterina (XIII secolo–...) – magistrato italiano e giudice a Siena
 Carmine Benincasa (1947) – critico d'arte, storico dell'arte e teologo italiano
 Giovanni Benincasa (...–...) – architetto italiano
 Giovanni Benincasa (1960) – autore televisivo italiano
 Grazioso Benincasa (1400–...) – cartografo italiano
 José Benincasa (1891-1959) – calciatore uruguaiano
 Miguel Benincasa (1889–...) – calciatore uruguaiano
 Orsola Benincasa (1547-1618) – religiosa e mistica italiana
 Roberto Benincasa (1951) – calciatore italiano
 Rutilio Benincasa (1555-1626) – astronomo e astrologo italiano